Готе́ль «Україна» — тризірковий готель на околиці Черкас, в мальовничому лісовому мікрорайоні міста Соснівці.

Готель є одним з найкращих готелів міста. Збудований в 2000 році.

Номери, а їх 44, включають в себе великі двоспальні ліжка, телефон, телевізор, сейф, міні-бар, кондиціонер, косметичне дзеркало, халати та фен. Типи номерів:
 стандарт
 напівлюкс
 люкс
 люкс+
 апартаменти

До структури готелю входять також ресторан, літня тераса, боулінг-клуб «Космос», більярд, сауна, фітнес-зала, VIP-зала, дитяча кімната. На територія готелю діє вільна WI-FI зона.

Посилання 
 Сайт готелю 
 www.doroga.ua 

Готелі Черкас
Тризіркові готелі України